Pflueg ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Carl Pflueg (1728–1809), dänischer Kartograph und Übersetzer 
 Moritz Pflueg (1815–1892), deutscher Politiker